Го́ликов, Го́ліков () — російське прізвище, утворене від голик («голяк» чи «віник-деркач»)
 Голиков Анатолій Юхимович (1926—2005) — радянський військовик, повний кавалер ордена Слави.
 Голиков Володимир Миколайович ( 1954) — радянський хокеїст, чемпіон світу.
 Голиков Григорій Іванович (1914—1993) — Герой Радянського Союзу.
 Голиков Леонід Олександрович (1926—1943) — Герой Радянського Союзу.
 Голиков Олександр Миколайович ( 1952) — радянський хокеїст, чемпіон світу.
 Голиков Олексій Павлович (1922—2002) — повний кавалер ордена Слави.
 Голиков Пилип Іванович (1900—1980) — радянський воєначальник, Маршал Радянського Союзу.
 Голиков Аркадій Петрович — справжнє ім'я Аркадія Петровича Гайдара
Голіков
 Голіков Олександр Владиславович ( 1991) — український футболіст, захисник.

Див. також 
 Голик
Російські прізвища